Lysander kan syfta på

 Westland Lysander – ett brittiskt sambandsflygplan under andra världskriget 
 Lysander – en spartansk fältherre, se Lysandros
 Lysander Spooner (1808-1887), en amerikansk advokat och individualanarkist